Кульбатыров — тюркская фамилия.

Известные носители
 Кульбатыров, Усербай (1913—1992) — Герой Социалистического Труда.
 Кульбатыров, Халлы Батырович (1952—1955) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.